Big Elk Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Elk Mountain (Idaho)
 Big Elk Mountain (North Carolina)